Andreas Dietrich, Szinnyeinél Dietrich András (? – 1736) evangélikus lelkész.

Élete
Bolkácsi származású. 1708-tól a hallei egyetem hallgatója volt, ahol két vitairata jelent meg. Hazatérve a medgyesi gimnáziumnál lett munkatárs, 1728-ban pedig lelkész Sároson.

Munkái
 Όμοξνμια fidelium. Dissertatio theologica. Praeside Paulo Antonio ss. theologiae d. et pp. ad diem 16. Juli 1712. Halae.
 Disputatio de acedia spiritualia. Praeside d. Antonio. Uo.

Források
 
 

Erdélyi szász evangélikus lelkészek
1736-ban elhunyt személyek